Dop est un nom :
 Jean Dop, joueur français de rugby à XV et de rugby à XIII, des années 1950 ;
 Dop, marque « grand public » de LaSCAD (une affaire du groupe L'Oréal pour les « Spécialités Capillaires et Dermatologiques »). Ce shampooing a été popularisé sous la forme du berlingot DOP.

DOP est un sigle, qui signifie :
 Dilution of Precision, une notion de précision de mesure présente dans le calcul des coordonnées GPS (voir également Geometric dilution of precision - GDOP) ;
 Denominazione di origine protetta, soit « dénomination d'origine protégée », traduction littérale en italien du label européen Appellation d'origine protégée ;
 Directeur des opérations ;
 Directory Operational Bindings Management Protocol, le protocole X.500 de résolution d'annuaires ;
 en chimie, le dioctylphthalate (sigle DOP ou DEHP), le plus important phtalate, utilisé notamment comme plastifiant du PVC ;
 Dispositif opérationnel de protection, durant la guerre d’Algérie ;
 Dizionario d'ortografia e di pronunzia, un dictionnaire de l'orthographe et de la prononciation italienne.

DoP est un sigle, qui signifie :
 Declaration of Performance (Déclaration des performances), document dans le cadre du marquage CE, pour chaque produit de construction devant circuler en Europe.

DOP est un code, qui signifie :
 peso, la monnaie de la République dominicaine, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 Aéroport de Dolpa, au Népal, selon la liste des codes AITA des aéroports.

dop est une abréviation, qui signifie :
 doppler, utilisé pour décrire ou mentionner l'effet Doppler (effet Doppler-Fizeau), notamment en échographie-doppler.

Notes et références 

Code
Abréviation